Die India Open 2016 im Badminton fanden vom 29. März bis zum 3. April 2016 im Siri Fort Sports Complex in Neu-Delhi statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (2. Runde)
  Kento Momota (Champion)
  Jan Ø. Jørgensen (2. Runde)
  Lin Dan (2. Runde)
  Viktor Axelsen (Finale)
  Chou Tien-chen (2. Runde)
  Tian Houwei (2. Runde)
  Tommy Sugiarto (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (zurückgezogen)
  Saina Nehwal (Halbfinale)
  Li Xuerui (Finale)
  Ratchanok Intanon (Champion)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Wang Shixian (Viertelfinale)
  Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Chai Biao / Hong Wei (2. Runde)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Viertelfinale)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (zurückgezogen)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Halbfinale)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (zurückgezogen)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Finale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Halbfinale)
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (zurückgezogen)
  Tang Yuanting / Yu Yang (Viertelfinale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (1. Runde)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (zurückgezogen)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Halbfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (zurückgezogen)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (2. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Champion)
  Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
Yonex Sunrise India Open 2016

2016
Badmintonwettbewerb in Delhi
Badminton 2016